Division No 16 (Alberta)
 Division No 16 (Manitoba)